Time (eng. vrijeme) može značiti:

 Time (izdavačka kuća)
 Time (časopis), utjecajni američki časopis

Glazba:
 Time (sastav), hrvatski glazbeni sastav
 Time (album Timea), album istoimenog sastava
 Time (Queen), singl Queen-a
 Time (pjesma Pink Floyda), singl sastava Pink Floyd
 Time (Wintersun), album Wintersuna